Голыши — названия населенных пунктов:

Россия 
 Голыши — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Голыши — прежнее название посёлка городского типа Ветлужский в составе городского округа Шарья Костромской области.

Украина 
 Голыши — до 1960 г. название села Калиновка в Олевском районе Житомирской области.